Charlie Chan e il cammello nero o Il cammello nero (The Black Camel) – romanzo di Earl Derr Biggers del 1929
 Il cammello nero (The Black Camel) – film del 1931 diretto da Hamilton MacFadden